Toto je seznam zemí podle spotřeby elektrické energie v kilowatthodinách na osobu a rok. Veškerá data jsou vztažena ke stavu v roce 2008.

Reference 
Graf se všemi státy světa

Energetika
Seznamy států světa